Проспе́кт Испыта́телей — название проспектов в различных населённых пунктах России.

 проспект Испытателей — проспект в Красноармейске Московской области.
 проспект Испытателей — проспект в Санкт-Петербурге.